Вита́лий Буты́рин (; ,  — , Вильнюс) — советский и литовский фотограф, фотохудожник (1976) Международной федерации фотографии, Заслуженный работник культуры Литовской ССР (1990), ).

Биография 
Родился 30 мая 1947 года в Каунасе. В 1965 году окончил среднюю школу там же. В одиннадцатом классе увлекся художественной фотографией. После службы в армии работал фотографом в НИИ.

С 1970 года — член Союза фотохудожников Литвы.

За участие и награды в международных конкурсах художественной фотографии был удостоен почетного звания «Художник международной федерации фотоискусства (AFIAP)».

Важнейшие серии 

 «Армейский дневник» (1967—1968)
 «Форма» (1969)
 «Сказка ночного леса» (1972)
 «Коллеги» (1974—1983)
 «Город» (1973—1983)
 «Сказки моря» (1976)
 «Terra Incognita» (1974—1976)
 «Рождение» (1976)
 «Мир волшебных сказок» (1976)
 «Воспоминания детства» (1983)
 «SOS» (1983)
 «Неринга» (1983)
 «Титаны» (1983)
 «Цивилизации» (1983)
 «Создание мира» (1997)

Персональные выставки 
 1979 Выставочный зал Гданьска, Польша
 1979 Галерея фотографики (Galeria Fotografiki), Торунь, Польша
 1980 Дом художников (House of Artists), Зальцбург, Австрия
 1985 Фотографический фестиваль (Photography festival), Арль, Франция
 1985 Галерея фотографии, Вильнюс, Литва
 1985 Дом фотографии, Пловдив, Болгария
 1985 Бреннпункт галерея (Brennpunkt Galerie), Берлин, Германия
 1986 Галерея Музея фотографии (Photography Museum Gallery), Париж, Франция
 1986 Галерея фотографии, Клайпеда, Литва
 1986 Музей фотографии, Шяуляй, Литва
 1987 Преус Фотомузей (Preus Fotomuseum), Хортен, Норвегия
 1987 Галерея фотографии, Каунас, Литва
 1988 Музей фотографии, Львов, Украина
 1989 Асахи фотогалерея (Asahi Photo Gallery), Токио, Япония
 1994 Галерея Альгимантаса, Паневежюс, Литва
 2001 Проспектас фотогалерея (Prospektas Photo Gallery), Вильнюс, Литва

Избранные групповые выставки 
 1972 Музей истории и этнографии, Ленинград, СССР.
 1979 FNAC-Монпарнас (FNAC-Montparnasse), Париж, Франция.
 1980 Галерея фотографов (The Photographers’ Gallery), Лондон, Англия.
 1985 Центр фотографии (Photography Center), Стокгольм, Швеция.
 1987 Музей фотографии (Photography Museum), Хельсинки, Финляндия.
 1988 Выставка экофотографии, Kek in de Kök Gallery, Таллин, Эстония.
 1988 Галерея фотографии (Photography Gallery), Гаага, Нидерланды.
 1997 L’Anne de l’Est, Musee d’Elyse, Лозанна, Швейцария.
 1994 Галерея фотографии (Galeria Fotografii), Лодзь, Польша.
 1997 Фотофорум Фельдег галерея (Fotoforum Feldegg Galerie), Цюрих, Швейцария
 2002 «Образы Литвы: фотография с 1960 до наших дней» — Лейнвандхаус Галерея (Leinwandhaus Galerie), Франкфурт-на-Майне, Германия.
 2003 «Балтийская фотолинза» Шлосс Холлиген (Schloss Holligen), Берн, Швейцария.

Награды и звания 
 1983 — Художник международной федерации фотоискусства (AFIAP)
 1990 — Заслуженный работник культуры Литовской ССР
 2002 — Почётный член Союза фотохудожников Литвы
 2006 — Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства
 2007 — Медаль ордена «За заслуги перед Литвой»

Работы в коллекциях 
 Союза Фотохудожников Литвы,
 Художественного музея Литвы (Вильнюс),
 Музея фотографии, Шяуляй, Литва;
 Французского музея фотографии (Musee Francais de la Photographie) Бевр, Франция;
 Национальной библиотеки (Bibliotheque Nationale) Париж, Франция;
 Галереи Пракапас (Prakapas Gallery) Нью-Йорк, США;
 Современная галерея (Moderna Galerija) Любляна,
 Преус фотомузея (Preus Fotomuseum), Хортен, Норвегия;
 Музея фотографии, Львов Украина.

Примечания

Источники 
 Кичин В. «Этот резкий причудливый росчерк»…// «Советское фото» о литовской фотографии. — Вильнюс, 1981. С.125-132.
 Кичин В. «Там, за горизонтом»…// «Советское фото», № 2, 1984. С.26-30.
 Аннинский Л. Очерки о литовской фотографии. — Вильнюс, Общество фотоискусства Литовской ССР, 1984. — С.193-197.
 Vitalijus Butyrinas. Terra Incognita. — Vilnius, «Vyzdys», 2000. P.103-105.

Литература 
 Macmillan Biographical Encyclopedia of Photographic Artists and Innovators, New York, 1983;
 International Center of Photography. Encyclopedia of Photography, New York, 984; Photography Year Book, London, 1971, 1981;
 Fotojarbuch International, Leipcig, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1982;
 Lietuvos fotografija, Vilnius, 1969, 1971, 1974, 1978, 1981, 1986, 1987;
 
 Photographers Encyclopaedia International from 1839 to the Present, Hermance, Switzerland, 1985, 1997;
 Contemporary Photographers, London, 1988, 1995;
 Atsisveikinant su XX amžiumi, Vilnius, 2000;
 Lietuvos fotografija iki XXI a., Vilnius, 2002;
 Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien, Vilnius, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003;
 Prestel — Lexikon der Fotografen von den Anfänge bis zur Gegentwart, Munich, 1999;
 

AFIAP
Заслуженные работники культуры Литовской ССР
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Литвой»